Щербина — фамилия.

Известные носители 
 Щербина, Агриппина Сергеевна (1913—1986) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 
 Щербина, Алексей Романович (1898—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Щербина, Артём (род. 1975) — киргизский футболист.
 Щербина, Борис Евдокимович (1919—1990) — советский государственный и партийный деятель.
 
 Щербина, Вера Георгиевна (род. 1958) — российский политик, экономист.
 Щербина, Виктор Петрович (1932—2010) — Герой Социалистического Труда.
 
 Щербина, Вячеслав Вячеславович (род. 1947) — российский социолог.
 Щербина, Григорий Степанович (1868—1903) — российский дипломат, консул в Косовска-Митровице.
 Щербина, Дмитрий Петрович (род. 1968) — российский актёр.
 
 Щербина, Игорь Николаевич (род. 1971) — украинский футболист.
 Щербина, Кирилл Сидорович (1910—1985) — Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Ленина.
 Щербина, Любовь (род. 1951) — советская шахматистка.
 Щербина, Михаил Вадимович (род. 1961) — русский поэт-сюрреалист.
 
 Щербина, Олег Фёдорович (1958—2020) — российский журналист.
 Щербина, Пётр Иванович (1809—1853) — унтер-офицер, герой Крымской войны.
 Щербина, Татьяна Георгиевна (род. 1954) — российская поэтесса, прозаик, эссеист и переводчик.
 Щербина, Фёдор Андреевич (1849—1936) — земский статистик, народник.

Составные фамилии 
 Бекман-Щербина, Елена Александровна (1882—1951) — российская пианистка.

См. также 
 
 Щербина (стоматология)

Примечания